Yutyrannus est un genre éteint de dinosaures à plumes de la famille des Proceratosauridae et de la super-famille des Tyrannosauroidea. Il a vécu au Crétacé inférieur et a été découvert dans la province du Liaoning en Chine. La formation d'Yixian, dans laquelle il a été trouvé, permet de lui attribuer l'âge d'environ 125 Ma.

Une seule espèce est connue à ce jour, Yutyrannus huali. Cet animal est le deuxième plus grand des dinosaures non-aviens porteurs de plumes connu au jour de sa découverte.

Découvertes 
Trois squelettes presque complets représentant deux stades ontogéniques sont connus.

Étymologie 
Le nom binominal Yutyrannus huali est composé à partir du chinois mandarin yu, « plumes » et huali, « beau » ainsi que du latin tyrannus, « tyran », le tout signifiant « tyran à belles plumes ».

Description 

Yutyrannus est un Tyrannosauroidea de  de long et d'un poids d'environ  pour l'adulte. C'est le plus grand des Proceratosauridae avec, peut-être, Sinotyrannus.

Les deux autres individus retrouvés semblent jeunes et sont plus petits. La fossilisation a préservé des plumes de , c'est-à-dire filamenteuses, d'environ  de long. Il s'agit du plus grand animal connu à avoir porté des plumes. Ce plumage avait vraisemblablement un rôle dans sa thermorégulation. Le corps entier de l'animal devait être recouvert de plumes. Chez le spécimen adulte, elles sont préservées sur l'arrière de la queue, mais les juvéniles ont des plumes sur le bassin, les pattes arrière, le cou ainsi que l'humérus. L'animal présente également une crête nasale et prémaxillaire bien pneumatisée, fait unique chez les Tyrannosauroidea, ainsi qu'un processus orbitaire antéroventral. La taille du fémur () suggère un animal plus grand que Dryptosaurus () ou Appalachiosaurus (). C'est donc un Tyrannosauroidea de grande taille.

Phylogénie et évolution 
Le crâne de Yutyrannus le rapproche plus des Tyrannosauridae que de Guanlong ou Dilong, mais d'autres caractères, comme les trois doigts à la main, font de lui un Tyrannosauroidea plus basal (les Tyrannosauroidea plus évolués ont deux doigts par main). D'autres Tyrannosauroidea à plumes de  sont connus, comme Dilong paradoxus.

Cladogramme 
L'analyse phylogénétique conduite par Stephen Brusatte et Thomas Carr en 2016 a montré que Yutyrannus était plus basal que Dilong, le déplaçant ainsi dans la famille Proceratosauridae :

Yutyrannus dans la culture populaire

Dans les jeux vidéo 
Yutyrannus apparaît dans le jeu vidéo Ark: survival evolved, mais aussi dans Jurassic Park Builder et Jurassic World : le jeu où il est possible de créer un hybride avec le troodon : le « yudon ».

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Dinosaures à plumes
 Tyrannosauroidea
 Sinotyrannus

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Saurischien non avien (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2012